Empalme kan syfta på följande platser:

Ecuador 

 Velasco Ibarra, ort, Guayas,

Mexiko 

 Empalme, Mexiko, ort, Sonora, 
 Empalme (kommun), Sonora, 

Robotskapade Ecuadorförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar